Deir ez-Zor District (arabiska: منطقة مركز دير الزور) är ett distrikt i Syrien.   Det ligger i provinsen Dayr az-Zawr, i den östra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Damaskus.

Trakten runt Deir ez-Zor District är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Deir ez-Zor District är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Dayr az-Zawr (provins)